Roadhouse Blues (live)/Albinoni's Adagio (The Severe Garden) è un singolo promozionale del gruppo rock statunitense The Doors, scritta da Jim Morrison. è il diciannovesimo singolo della discografia dei The Doors, estratto dall'album An American Prayer e pubblicato nel novembre 1979. Il singolo venne pubblicato per la promozione del nuovo album dei The Doors che all'epoca si erano sciolti nel 1973, e riformati nel 1978 per la realizzazione dell'album An American Prayer.

Classifica